Steven Adams (ur. 1984) – ghański piłkarz
 Steven Adams (ur. 1993) – nowozelandzki koszykarz